Vivo – specjalne tempo w muzyce
Vivo – izraelski piosenkarz
Vivo – przedsiębiorstwo
 VIVO – akronim Video In Video Out
 Vivo Software – rozszerzenie typu viv programu RealPlayer